Por Gregorio Amunátegui puede referirse a:

 Gregorio Amunátegui Aldunate (1830-1899), historiador y político chileno.
 Gregorio Amunátegui Solar (1868-1938), académico chileno.
 Gregorio Amunátegui Jordán (1901-1981), ingeniero y político chileno, hijo de Amunátegui Solar.